Ramundeboda (uttalas [ramúndeboda]) kan syfta på:
Ramundeboda kloster – en klosterruin vid Borasjöns strand i Tiveden i Närke
Ramundeboda socken – en socken i Närke
Ramundeboda landskommun – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1946
Ramundeboda församling – en församling Strängnäs stift
Ramundeboda kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Ramundeboda församling
 Ramundeboda distrikt –  ett distrikt i Laxå kommun och Örebro län 2016–

Se även
 Laxå köping – en tidigare kommun i Örebro län 1946–1971